Huon – zatoka będąca częścią Morza Salomona
 Huon – półwysep na Nowej Gwinei
 Huon – rzeka na Tasmanii

Zobacz też 
 HMAS „Huon” – nazwa okrętów Royal Australian Navy